Die Saison 2007/08 des Challenge Cups begann am 24. November und endete mit dem Finale am 15. März in Bursa.  Vakıfbank Güneş Sigorta İstanbul gewann das Endspiel gegen den italienischen Verein Infoplus Minetti Imola.

Modus 
Da die erste Runde nicht stattfand, begann der Wettbewerb mit den Begegnungen der zweiten Runde, die im K.O.-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurden. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis einschließlich zum Viertelfinale ging es im K.O.-System mit Hin- und Rückspielen weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizierten sich für das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

Zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2007/08 (Frauen)
Volleyballsaison 2007/08
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften